Juan Camacho (marathonloper), Boliviaans marathonloper
 Juan Camacho (wielrenner), Spaans wielrenner